MTV Entertainment Studios — подразделение по производству кино и телевидения MTV Entertainment Group, дочерней компании Paramount Media Networks, подразделения Paramount Global. Компания была основана в 1991 году как MTV Productions. Она является консолидацией бывшей группы MTV Films, созданной в 1996 году, и группы MTV Production Development/MTV Studios 2003-2021 годов, она выпустила оригинальные телевизионные шоу, такие как «Бивис и Баттхед», «Æon Flux», «Чудаки», «Уже можно», «Дарья», Её фильмы выпускаются Paramount Pictures. Подразделение MTV Films когда-то было частью Paramount Players до 2020 года.

Фильмы 
 Квартирка Джо (1996)
 Бивис и Баттхед уделывают Америку (1996)
 Мертвец в колледже (1998)
 Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный (1999) (как Comedy Central Films)
 Студенческая команда (1999)
 200 сигарет (1999)
 Выскочка (1999)
  (1999)
  (2000)
  (2000)
 За мной последний танец (2001)
  (2001)
 Образцовый самец (2001) (как VH1 Films)
 Страна чудаков (2002)
  (2002)
 Перекрёстки (2002)
  (2002)
 Чудаки (2002)
 Борьба с искушениями (2003)
 Тупак: Воскрешение (2003)
 Высший балл (2004)
 Наполеон Динамит (2004)
 Суета и движение (2005)
 Тренер Картер (2005)
 Убийственная игра (2005)
 Всё или ничего (2005)
 Разбогатей или сдохни (2005)
 Эон Флакс (2005)
 Придурки (2006)
  (2006)
 Писатели свободы (2007)
 Лезвия славы: Звездуны на льду (2007)
  (2007)
  (2008)
 Война по принуждению (2008)
  (2008)
  (2009)
 Чудаки 3D (2010)
 Чудаки 3,5 (2010)
 Джастин Бибер: Никогда не говори никогда (2011)
 Свободные (2011)
 Кэти Перри: Частичка меня (2012)
 Охотники на ведьм (2013)
 Несносный дед (2013)
 Континуум (2015)
 Чудаки навсегда (2021)
 Бивис и Баттхед уделывают Вселенную (2022)

Ссылки 
 Official website
 

Компании, основанные в 1996 году
Кинокомпании США
Голливуд
MTV